Тюте — река в России, в Республике Алтай.
 Тюте, Александр (Alexandre Tuetey; 1842—1918) — французский историк.